Gamla begravningsplatsen kan syfta på:

 Gamla begravningsplatsen, Göteborg
 Gamla begravningsplatsen, Kristianstad
 Gamla begravningsplatsen, Malmö
 Gamla begravningsplatsen vid Svingeln

Se även 
 Gamla kyrkogården